Akhil Sharma – scrittore statunitense d'origine indiana
 Anushka Sharma – attrice indiana
 Astra Sharma – tennista australiana
 Bulbul Sharma – scrittrice e pittrice indiana
 Chris Sharma – arrampicatore statunitense
 Josh Sharma – cestista statunitense con cittadinanza britannica
 Kamalesh Sharma – diplomatico indiano
 Khadga Prasad Sharma Oli – politico nepalese
 Konkona Sen Sharma – attrice indiana
 Mohit Sharma – militare indiano
 Neha Sharma – attrice e modella indiana
 Rakesh Sharma – pilota e astronauta indiano
 Rekha Sharma – attrice canadese
 Robin Sharma – scrittore canadese, life coach
 Romesh Sharma – attore e regista indiano
 Shankar Dayal Sharma – politico indiano, nono presidente dell'India
 Shruti Sharma – modella e attrice indiana
 Suraj Sharma – attore indiano
 Tunisha Sharma – attrice indiana